Суворовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Усть-Лабинском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует  Суворовский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт  — село Суворовское.

Население

Местное самоуправление 
 Главы сельского поселения
 Твердохлеб Роман Сергеевич
 с декабря 2014 года - Шагундоков Ислам Юрьевич

Примечания

Ссылки 
 Суворовское сельское поселение. Официальный сайт Усть-Лабинского района

Муниципальные образования Усть-Лабинского района
Сельские поселения Краснодарского края
Объекты, названные в честь Александра Суворова